Wayne Dyer (piłkarz)
 Wayne W. Dyer